Ultramarine, bleu outremer en anglais, peut faire référence à :

 Ultramarine, groupe de musique électronique britannique formé en 1989 ;
 Ultramarine (1933), roman de l'écrivain anglais Malcolm Lowry ;
 Ultramarine / Ultramarina, Cinq Poètes de France - Cinco Poetas de Francia : livre-Cd bilingue français - espagnol édité par Abra Pampa, Paris, 2008. Les poèmes et les voix de Nadine Fidji, Ernest Pépin, Julienne Salvat, Elie Stéphenson et Simone Sow ont été réunis et traduits par le poète argentin Pablo Urquiza.

Ultramarines peut faire référence à :

 Ultramarines, un chapitre de l'Adeptus Astartes dans l'univers de Warhammer 40,000 ;
 Ultramarines, une adaptation cinématographique de l'univers de Warhammer 40,000 ;
 Ultramarines ou Corps International des Ultramarines, une équipe de super-héros appartenant à l'Univers DC Comics ;
 Ultramarines : (groupe ultra) nom du groupe de supporters fondé en 1987 du club français de football des Girondins de Bordeaux, fréquentant et animant le virage sud du Stade Chaban-Delmas puis celui du Matmut Atlantique.